Utopia est un groupe de polices serif néo-classique créée par Robert Slimbach pour Adobe Systems en 1989, influencée par Baskerville et Walbaum. Cette police d'écriture est très souvent utilisée  dans les textes incluant des formules mathématiques.

Notes et références

Références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 

Police d'écriture avec empattement
Police d'écriture latine
Police d'écriture open source